Brandhof heißen folgende geographischen Objekte:
 Brandhof (Gschwend), Wohnplatz im Gemeindeteil Altersberg der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brandhof (Hagenbüchach), Ortsteil der Gemeinde Hagenbüchach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Brandhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Brandhof (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brandhof (Obergröningen), Wohnplatz der Gemeinde Obergröningen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Brandhof (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Brandhof (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern
 Brandhof (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Brandhof (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Brandhof (Gemeinde Schlüßlberg), Ortsteil von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Brandhof (Gemeinde Mariazell), Ortsteil von Mariazell, Bezirk Bruck an der Mur, Steiermark

Siehe auch:
 Brandlhof
 Brandhofer
 Brennhof